Слободяник Андрій Олександрович (*1979, смт Лазурне, Херсонської області) — управляючий директор «Лабораторії Касперського»  у Східній Європі (з 1 березня 2010).

Кар'єра 
З вересня 2005 Андрій Слободяник працює в «Лабораторії Касперського».

До приходу в «Лабораторію Касперського» займав різні посади у великих українських ІТ-компаніях —«Днепр Стиль», «Еверест», «МКС».

Примітки

Інтерв'ю 
 VIP-інтерв'ю: мобільні віруси і не тільки Мабіла.Медіа. 2007-09-20

Керівники підприємств
Лабораторія Касперського